Photedes obscura är en fjärilsart som beskrevs av Leo Schwingenschuss. Photedes obscura ingår i släktet Photedes och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
obscura